Sebastián Pavez (30. kolovoza 1996.), čileanski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Čileanski rukometaši